Epidaur (Hrvatska), grčko i rimsko naselje na mjestu današnjeg Cavtata.
 Epidaur (Grčka), starogrčki polis
 Epidaur (Limera), starogrčka kolonija u Lakoniji